

Zwierzęta 
 wydry (Lutrinae) – podrodzina ssaków z rodziny łasicowatych
 wydra (Lutra lutra) – gatunek należący do tej podrodziny

Miejscowości 

 Wydra – wieś w Polsce, w województwie śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Wydra –  wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim. w rejonie brodzkim .

Biografie 
 Jan Wydra (1902-1937) – malarz polski
 Szymon Wydra (1976) – polski wokalista rockowy
 Wojciech Wydra-Nawrocki (1904-1982) – samorządowiec, polityk, pedagog

Zobacz też 
 Wydry